Als Neue Kanzlei werden folgende Gebäude bezeichnet:

 Neue Kanzlei (Halle)
 Neue Kanzlei (Heilbronn)
 Neue Kanzlei (Marburg)
 Neue Kanzlei (Shanghai)
 Neue Kanzlei (Stuttgart)
 Neue Kanzlei (Wolfenbüttel)

Siehe auch:
 Neues Kanzleigebäude (Darmstadt)
 Neue Reichskanzlei